Die Freie-Partie-Weltmeisterschaft wurde zwischen 1928 und 1969 in der Karambolagevariante Freie Partie insgesamt 17 Mal, an 15 Orten, in sechs Ländern ausgetragen. Ausgerichtet wurde sie erst von der UIFAB und ab 1965 vom Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard).

Geschichte 
Die letzte Weltmeisterschaft fand 1969 in Linz statt. Deshalb ist der Belgier Raymond Ceulemans immer noch amtierender Weltmeister. Durch die Verbesserung der Billardtische im Laufe der Jahre war es für die besten Billardspieler der Welt nicht mehr so schwierig, die Bälle zu kontrollieren. Somit waren die Freie-Partie-Turniere nur noch sogenannte Amerika-Serien. Hierbei spielte man die Bälle in einer bestimmten Position in die Nähe einer Bande und erzielte danach rund um den Tisch große Serien. Somit beendeten sehr viele Akteure die Partien in einer Aufnahme.

Fotogalerie 

Alle Weltmeisterschaften wurden auf eine Distanz von 500 Punkten gespielt.

Rekorde 
Als erster Sportler stieß Edmond Soussa 1931 bei einer Weltmeisterschaft eine Partie in einer Aufnahme aus. Es folgten eine Vielzahl von Akteuren, denen das Gleiche gelang.

Den besten GD bei einer Freie-Partie-Weltmeisterschaft erzielte Raymond Ceulemans mit 178,42. Innerhalb eines Fünfkampfes schaffte es 1965 in Antwerpen der Niederländer Henk Scholte, einen GD von 375,00 zu erzielen.

Die Höchstserie (HS) in der Freien Partie bei einer WM erzielte ebenfalls Henk Scholte mit 2500 Points (prolongiert) in Antwerpen.

Weltrekordentwicklung 
Quellen:

Turnierstatistik 

Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Medaillenspiegel 

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1928
Letzte Veranstaltung 1969